Цзиньтан — китайский топоним

 Цзиньтан — уезд города субпровинциального значения Чэнду (провинция Сычуань)
 Цзиньтан — остров архипелага Чжоушань в Восточно-Китайском море (провинция Чжэцзян)
 Мост Цзиньтан — мост между Нинбо и островом Цзиньтан (провинция Чжэцзян)